Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 330 dans le monde.

 RS-330 au Brésil
 Route 330 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 330 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 330 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
  dans certains pays